La Copa de Campeones de Europa 1969-70 fue la edición número 15 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1969 y mayo de 1970, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

La Federación Italiana de Fútbol fue la única federación representada por dos equipos: El Milan como campeón de Europa de la temporada anterior y Fiorentina como campeón de la Liga italiana de Fútbol.

La final, a partido único, tuvo lugar el 6 de mayo de 1970 en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, en Italia, y en ella se enfrentaron el Sport Club Feijenoord y el Celtic de Glasgow, con victoria del equipo neerlandés por 2-1 en la prórroga a 3 minutos del final, siendo este el primer triunfo del fútbol neerlandés. Previamente, el equipo de Róterdam había eliminado al vigente campeón, Milan, en octavos de final.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1969–70 (sin incluir las rondas preliminares):

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA